Dit is een lijst van alle steden (Engels: municipality; Nepalees: nagarpalika) in Nepal.

Sedert 1994 bestaan er concrete wetsvoorstellen voor gemeentelijke herindelingen (gemeentefusies) en de samensmelting van bepaalde dorpscommissies tot 41 nieuwe steden. Nog in oktober 2011 werd de beslissing uitgesteld.

Stad in Nepal
Bestuurlijke indeling van Nepal